Damascus může být:

 anglický název pro Damašek
 Damascus (Arkansas) – město v Arkansasu
 Damascus (Georgie) – město v Georgii
 Damascus (Maryland) – obec v Marylandu
 Damascus (Ohio) – obec v Ohiu
 Damascus (Oregon) – město v Oregonu
 Damascus (Virginie) – město ve Virginii